Межевой переулок () — название переулка

Украина 
 Межевой переулок — переулок в Подольском районе города Киев.
 Межевой переулок — переулок в городе Кременчуг.
 Межевой переулок — переулок в городе Кропивницкий.
 Межевой переулок — переулок в городе Харьков.
 Межевой переулок — переулок в городе Чернигов.

Россия 
 Межевой переулок — переулок в историческом районе Крыловка Кировского района Казани (Татарстан).
 Межевой переулок — переулок в городе Клинцы (Брянская область).
 Межевой переулок — переулок в городе Колпино (Санкт-Петербург).
 Межевой переулок — переулок в городе Курск (Курская область).
 Межевой переулок — переулок в городе Орёл (Орловская область).
 Межевой переулок — переулок в городе Узловая (Тульская область).
 Межевой переулок — переулок в городе Шахты (Ростовская область).

А также 
 1-й Межевой переулок 
 2-й Межевой переулок
 3-й Межевой переулок